Pienice peut désigner en Pologne :

 Pienice, village de la voïvodie de Mazovie
 Pienice, village de la voïvodie de Poméranie occidentale